Trzecia Droga (Izrael)
 Trzecia Droga (Palestyna)
 Trzecia droga
 Terceryzm